Strohdeich bezeichnet die Ortsteile:
 Strohdeich bei Danzig, Wohnplatz bei Danzig, 1914 eingemeindet; siehe Sienna Grobla
 Strohdeich (Kollmar) (Strohdeich bei Glückstadt bzw. bei Steinburg); siehe Kollmar